Она представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими два локальных пути трёхпутной линии (экспресс-путь не используется для регулярного движения поездов).

Станция была открыта 27 октября 1904 года в составе первой очереди сети Interborough Rapid Transit Company (IRT). В это время поезда ходили от станции Сити-холл до 145-й улицы. Станция построена на пересекающей долину эстакаде, длиной 663 метра, между 122-й и 135-й улицами, далее в обе стороны линия идёт под Бродвеем. Виадук, на котором расположена станция, занесён в Национальный реестр исторических мест США.

На этой станции летом 2013 года проводились съёмки фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти», вышедшего в прокат 25 декабря 2013 года. Станция запечатлена в самом начале фильма, в кадре показаны обе платформы и проезжающие поезда, виден южный портал эстакады (к 116-й улице). Главный герой сидит на платформе и разговаривает по телефону, однако, погрузившись в мечты, пропускает очередной поезд на Манхэттен. Начало фильма плавно перетекает в заглавные титры.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 125th Street 
 nycsubway.org — River to River Artwork by Wopo Holup (1991) 
 Station Reporter — 1 Train
 Forgotten NY — Original 28 — NYC’s First 28 Subway Stations 
 The Subway Nut — 125th Street Pictures 
 125th Street entrance from Google Maps Street View
 Tiemann place entrance from Google Maps Street View